Miejscowości w Australii:
 Eagle Point – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Eagle Point – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Jackson
 Eagle Point– miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa

Gminy w USA:
 Eagle Point (ang. Eagle Point Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Eagle Point (ang. Eagle Point Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Eagle Point (ang. Eagle Point Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa